Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stanislas Wawrinka che ha battuto in finale Emilio Benfele Álvarez 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Galo Blanco (secondo turno)
 Igor' Andreev (quarti di finale)
 Richard Gasquet (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (secondo turno)

 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Marc López (semifinali)
 Simon Greul (secondo turno)
 Nicolas Coutelot (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2003